Фуко́ (, рідше зустрічаються варіанти написання ) — поширене французьке прізвище, імовірно німецького походження, зокрема від імені Folcwald (folc «народ» + wald «володіти»). Найбільше поширене на заході Франції.

Відомі носії прізвища Фуко 

 Фуко Жан Бернар Леон (*1819 —†1868) — фізик і астроном, творець маятника Фуко.
 Фуко Шарль (*1858 —†1916) — священик, що жив відлюдником у пустелі Сахара;
 Фуко Мішель (*1926 — †1984) — філософ-екзістенціаліст та історик.

Див. також 

 Маятник Фуко

Посилання 
 
Французькі прізвища